Glaslyn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Afon Glaslyn, vattendrag, Wales, 
 Glaslyn (sjö i Storbritannien), Wales, Gwynedd, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar